Jim McCarty (1945-), guitariste de rock américain, membre du groupe Cactus
 Jim McCarty (1944-), batteur britannique, membre fondateur des groupes The Yardbirds et Renaissance